Un trident est une arme blanche de l'Antiquité. Le mot désigne également :
 un bâton muni d’un fer, d’une longueur n’excédant pas 2,5 m et utilisé par le gardian pour pousser le taureau en équitation Camargue ;
 des espèces de chauve-souris, voir notamment l'Asellia ;
 Le trident, un fromage de Provence ;
 trois voies (un "trident") s'offrent aux titulaires de DUT : soit l'insertion professionnelle, soit la Licence Professionnelle, soit une poursuite d'études longues.

Le nom Trident peut également désigner :
 le Trident, à Rome, en Italie, la zone urbaine du Campo Marzio ;
 Trident 1C4 et Trident II,  missiles balistiques américain ;
 un modèle de motocyclette, Triumph, à trois cylindres ;
 SO.9000 Trident, avion militaire prototype de la SNCASO ;
 Trident, un avion de transport britannique ;
 Trident, moteur de rendu d'Internet Explorer (version pour Windows) ;
 le Trident, un volcan d'Alaska ;
 Trident, une marque commerciale de chewing-gum appartenant à Mondelēz International ;
 un nom de code pour la Troisième conférence de Washington (Conférence Trident) en 1943 ;
 , fournisseur de chipsets et cartes graphiques de 1987 à 2012 ;
 , le nom de plusieurs navires de la Marine française ;
 l'équipe cycliste Trident ;
 la sonde spatiale Trident ;
 Trident Racing, une écurie italienne de sport automobile.

Voir aussi 
 Le Trident, un regroupement de trois salles de spectacles à Cherbourg-Octeville (Basse-Normandie) ;
 Trident de Neptune.